La Prairie (Illinois)
La Prairie (Minnesota)

Ou ainda:
Annéville-la-Prairie
Portage la Prairie
Dans la Prairie

Desambiguações de topônimos